

Le Réveillon d'Attila 
Troisième histoire de la série Les Aventures d'Attila de Derib, Maurice Rosy et Maurice Kornblum. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1968).

Synopsis

Publication

Histoire sans titre 
Cinquième histoire de la série Les Aventures d'Attila. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis

Publication

Notes et références 

Attila